Franciaország
Saillac, település Corrèze megyében
Saillac, település Lot megyében